Vekijeto ima više značenja:
 Vekijeto (Firenca)
 Vekijeto (Masa-Karara)